Сергей Александрович Цветков (21.12.1946, Москва — 10.08.1998, там же) — российский инженер, учёный, специалист в области разработки регистрирующей аппаратуры для физических измерений.

Окончил Московский институт электронного машиностроения (1970).

В 1970—1998 гг. работал в НИИИТ (ВНИИА) в должностях от инженера до заместителя начальника отделения — начальника отдела.

Кандидат технических наук.

Лауреат Государственной премии СССР 1989 г. за разработку
аналого-цифрового регистратора систем физических измерений.

Награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Источники 
 История ВНИИА в лицах. Том 2. Анатолий Васильевич Ляпидевский, Сергей Васильевич Саратовский, Евгений Васильевич Ефанов, Николай Васильевич Пелевин, сотрудники ВНИИА - лауреаты премий и кавалеры ордена Ленина /Под общей редакцией д.э.н. С.Ю.Лопарева,  д.т.н., проф. Г.А.Смирнова - М.: ИздАТ, 2012 г. - 172 стр., илл.